Forest River (engl. für „Waldfluss“) ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten

Orte:
 Forest River (North Dakota), Stadt im Walsh County, North Dakota
 Forest River Township, Township im Walsh County, North Dakota

Flüsse:
 Forest River (Massachusetts Bay), Zufluss der Massachusetts Bay, Massachusetts 	
 Forest River (Red River of the North), Nebenfluss des Red River of the North, North Dakota	

Forest River steht für:
 Forest River (Unternehmen), US-amerikanischer Hersteller von Wohnmobilen

Siehe auch:
 Forrest-River-Massaker, Massaker an Aborigines in Western Australia (1926)